

Wydarzenia 

 Ajschylos odbył podróż na Sycylię, gdzie przebywał na dworze syrakuzańskiego władcy Hierona.

Przypisy